Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 116e régiment de manœuvre opérationnelle
 
 

 

 116e régiment d'infanterie (États-Unis)

116e régiment d'infanterie (France)
116e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires